Восста́ние декабри́стов на Сенатской площади — попытка государственного переворота, состоявшаяся в Санкт-Петербурге, столице Российской империи,  в междуцарствие. 

Восстание было организовано группой дворян-единомышленников, многие из которых были офицерами гвардии. Они попытались использовать гвардейские части для недопущения вступления на трон Николая I. Целями были упразднение самодержавия, отмена крепостного права и изменение политических порядков. Восстание разительно отличалось от заговоров эпохи дворцовых переворотов по своим целям и имело сильнейший резонанс в российском обществе, значительно повлиявший на общественно-политическую жизнь последовавшей за ним эпохи правления Николая I.

Восставшие 

События войны 1812 года и последующие заграничные походы русской армии 1813–1814 годов оказали значительное влияние на все стороны жизни Российской империи, породили определённые надежды на перемены и, в первую очередь, на отмену крепостного права. Ликвидация крепостной зависимости связывалась с необходимостью конституционных ограничений монархической власти. Начиная с 1814 годах возникают сообщества гвардейских офицеров на идейной основе: «Орден русских рыцарей», «Священная артель», артель Семеновского полка, существовавшие на полулегальном положении.

В начале 1816 года в Петербурге формируется Союз спасения. Создателем Союза был Александр Муравьёв. В него вошли Сергей Трубецкой, Никита Муравьёв, Иван Якушкин, позднее к ним примкнул Павел Пестель. Своей целью Союз ставил освобождение крестьян и реформу управления государством. В 1817 году Пестель написал устав Союза спасения, или Союза истинных и верных сынов отечества. Существует теория, что участники Союза состояли в масонских ложах, поэтому в обиходе Союза сказывалось влияние ритуалов масонов. Разногласия членов общества по вопросу о возможности цареубийства во время государственного переворота привели к роспуску Союза спасения осенью 1817 года.

В январе 1818 года в Москве создаётся новое тайное общество — Союз благоденствия. Первая часть устава общества была написана М. Н. Муравьёвым, П. Колошиным, С. П. Трубецким и содержала принципы организации Союза благоденствия и его тактику. Вторая часть, тайная, заключала в себе описание конечных целей общества, была составлена позже и не сохранилась. Союз просуществовал до 1821 года, в него входило около 200 человек. Одной из целей Союза благоденствия было создание передового общественного мнения, формирование либерального движения. Для этого предполагалось основание различных легальных обществ: литературных, благотворительных, просветительских. Всего было образовано более десяти управ Союза благоденствия: две в Москве; в Петербурге в полках: Московском, Егерском, Измайловском, Конногвардейском; управы в Тульчине, Кишинёве, Смоленске и других городах. Возникли и «побочные управы», в том числе «Зелёная лампа» Никиты Всеволожского. Члены Союза благоденствия обязаны были принимать активное участие в общественной жизни, стремиться занять посты в правительственных учреждениях, армии.

Состав тайных обществ постоянно менялся: по мере того, как их первые участники «устраивались» в жизни и обзаводились семьями, они отходили от политики; их место занимали более молодые. В январе 1821 года в Москве три недели работал съезд Союза благоденствия. Его необходимость была обусловлена разногласиями между сторонниками радикального (республиканского) и умеренного течений и усиление реакции в стране, осложняющее легальную работу общества. Работой съезда руководили Николай Тургенев и Михаил Фонвизин. Стало известно, что через доносчиков правительство осведомлено о существовании Союза. Было принято решение о формальном роспуске Союза благоденствия. Это позволило освободиться от случайных людей, попавших в Союз, роспуск его стал шагом к реорганизации.

Образовались новые тайные общества — «Южное» (1821 год) на территории Украины и «Северное» (1822 год) с центром в Петербурге. В сентябре 1825 года к Южному обществу присоединилось Общество соединённых славян, основанное братьями Борисовыми.

В Северном обществе главную роль играли Никита Муравьёв, Трубецкой, а позже известный поэт Кондратий Рылеев, сплотивший вокруг себя боевых республиканцев. В Южном обществе руководителем был полковник Пестель.

Деятельное участие в Северном обществе принимали гвардейские офицеры Иван Горсткин, Михаил Нарышкин, морские офицеры Николай Чижов, братья Борис и Михаил Бодиско. Активными участниками Южного общества были декабристы-туляки братья Александр и Николай Крюковы, братья Николай и Павел Бобрищевы-Пушкины, Алексей Черкасов, Владимир Лихарев, Иван Аврамов. Одним из активных деятелей «Общества соединённых славян» был Иван Киреев.

Предпосылки к восстанию 

Заговорщики решили воспользоваться сложной юридической ситуацией, сложившейся вокруг прав на престол после смерти Александра I. С одной стороны, имелся секретный документ, подтверждающий давний отказ от престола, следующего за бездетным Александром по старшинству брата, Константина Павловича, что давало преимущество следующему брату, крайне непопулярному среди высшей военно-чиновничьей элиты Николаю Павловичу. С другой стороны, ещё до открытия этого документа Николай Павлович под давлением генерал-губернатора Санкт-Петербурга графа М. А. Милорадовича поспешил отказаться от прав на престол в пользу Константина Павловича.

 года население было приведено к присяге Константину. Формально в России появился новый император, было даже отчеканено несколько монет с его изображением. Константин престола не принимал, но и формально не отказывался от него в качестве императора. Создалось двусмысленное и крайне напряжённое положение междуцарствия. Николай решился объявить себя императором. На  была назначена вторая присяга — «переприсяга». Наступил момент, которого ждали декабристы — смена власти. Члены тайного общества решили выступать.

Состояние неопределённости длилось очень долго. После повторного отказа Константина Павловича от престола Сенат в результате долгого ночного заседания  признал юридические права на престол Николая Павловича.

План восстания 

За сутки до начала восстания жандармерия арестовала руководителя Южного общества Павла Пестеля. Декабристы решили помешать войскам и Сенату принести присягу новому императору. Восставшие войска должны были занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость, царскую семью планировалось арестовать и, при определённых обстоятельствах, убить. Для руководства восстанием был избран князь Сергей Трубецкой.

После этого планировалось потребовать от Сената опубликовать всенародный Манифест, в котором провозглашалось бы «уничтожение бывшего правления» и учреждение временного революционного правительства. Его членами предполагалось сделать графа М. М. Сперанского и адмирала Н. С. Мордвинова (позднее они стали членами суда над декабристами).

Депутаты должны были утвердить новый основной закон — конституцию. Если бы Сенат не согласился обнародовать народный манифест, было решено принудить его к этому силой. Манифест содержал в себе несколько пунктов: учреждение временного революционного правительства, отмену крепостного права, равенство всех перед законом, демократические свободы (печати, исповеди, труда), введение суда присяжных, введение обязательной военной службы для всех сословий, выборность чиновников, отмена подушной подати.

После этого должен был решиться вопрос о Конституции, должен был созваться Всенародный собор (Учредительное собрание), который должен был решить вопрос о форме правления — конституционная монархия или республика. Во втором случае царская семья должна была бы быть выслана за рубеж. В частности, Рылеев предлагал выслать Николая в Форт-Росс.

События 14 (26) декабря 1825 года 
Вечером  года Рылеев просил Петра Каховского ранним утром следующего дня проникнуть в Зимний дворец и убить Николая. Каховский сначала согласился, но около 6 утра отказался. Вскоре после этого Александр Якубович отказался вести матросов Гвардейского экипажа и Измайловский полк на Зимний дворец.

 офицеры — члены тайного общества ещё затемно были в казармах и вели агитацию среди солдат. Однако за несколько дней до выступления декабристов Николай был предупреждён о намерениях тайных обществ начальником Главного штаба И. И. Дибичем и близким к декабристам подпоручиком Яковым Ростовцевым. В результате присяга Сената Николаю и провозглашение его императором были перенесены на более ранний час, завершившись уже в 7 часов утра. 

К 11 часам утра  года на Сенатскую площадь офицеры-декабристы (штабс-капитаны гвардии Александр Бестужев, Михаил Бестужев, Дмитрий Щепин-Ростовский) вывели около 800 солдат Московского лейб-гвардии полка. Несколько позже к ним присоединились рота лейб-гвардии Гренадерского полка поручика Александра Сутгофа. Назначенный диктатором восстания Трубецкой не появился. Восставшие полки, продолжали стоять на Сенатской площади пока заговорщики не могли прийти к единому решению о назначении нового руководителя.

Герой Отечественной войны 1812 года, Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор, граф М. А. Милорадович, появившись верхом перед солдатами, построившимися в каре, «говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но что же делать, если он отказался: уверял их, что сам видел новое отречение, и уговаривал поверить ему». Евгений Оболенский, выйдя из рядов восставших, убеждал Милорадовича отъехать, но видя, что тот не обращает на это внимания, легко ранил его штыком в бок. В то же время Каховский выстрелил в генерал-губернатора из пистолета (раненого Милорадовича унесли в казармы, где он в тот же день скончался). Впоследствии, уже перед смертью Милорадович обрадовался, узнав, что в него попала пистолетная пуля. Значит, стреляли не солдаты.

Солдат безуспешно пытались привести к повиновению полковник Н. К. Стюрлер и великий князь Михаил Павлович. Затем восставшими была дважды отбита атака конногвардейцев под предводительством А. Ф. Орлова.

На площади собралась большая толпа жителей Петербурга и основным настроением этой огромной массы, которая, по свидетельствам современников, исчислялась десятками тысяч человек, было сочувствие восставшим. В Николая и его свиту бросали поленья и камни. Образовались два «кольца» народа — первое состояло из пришедших раньше, оно окружало каре восставших, а второе кольцо образовалось из пришедших позже — их жандармы уже не пускали на площадь к восставшим, и они стояли позади правительственных войск, окруживших мятежное каре. Николай, как видно из его дневника, понял опасность этого окружения, которое грозило большими осложнениями. Он сомневался в своём успехе, «видя, что дело становится весьма важным, и, не предвидя ещё, чем кончится». Было решено подготовить экипажи для членов царской семьи для возможного бегства в Царское Село. Позднее Николай много раз говорил своему брату Михаилу: «Самое удивительное в этой истории — это то, что нас с тобой тогда не пристрелили».

Николай послал для убеждения солдат митрополита Серафима и киевского митрополита Евгения. Но в ответ, по свидетельству дьякона Прохора Иванова, солдаты стали кричать митрополитам: «Какой ты митрополит, когда на двух неделях двум императорам присягнул… Не верим вам, пойдите прочь!..». 

Митрополиты прервали убеждение солдат, когда на площади появился Гвардейский морского экипажа под командованием капитан-лейтенанта Николая Бестужева и лейтенанта Антона Арбузова и, вскоре после, еще четыре роты лейб-гвардии Гренадерского полка, которых привел поручик Николай Панов. Таким образом, сбор всех восставших войск произошёл лишь спустя два с лишним часа после начала восстания. Всего 30 офицеров-декабристов вывели на площадь около 3000 солдат.

За час до конца восстания декабристы выбрали нового «диктатора» — князя Евгения Оболенского, который трижды пытался созвать военный совет. Но инициатива уже была упущена. Вокруг площади были сосредоточены правительственные войска, более чем вчетверо превосходящими восставших по численности. По подсчётам М. В. Нечкиной, против восставших солдат было собрано около 9 тысяч пехоты, около 3 тысяч кавалерии и 36 артиллерийских орудий. Из-за города было вызвано и остановлено на заставах в качестве резерва ещё около 10 тысяч человек (7 тысяч пехоты и 3 тысячи кавалерии).

Николай боялся наступления темноты, так как более всего он опасался, чтобы «волнение не сообщилось черни», которая могла проявить в темноте активность. Со стороны Адмиралтейского бульвара появилась гвардейская артиллерия под командованием генерала И. О. Сухозанета. По каре был сделан  холостыми зарядами, не произведший эффекта. Первый залп картечью был дан выше рядов мятежных солдат. Восставшие отвечали на него ружейным огнём, но потом под годом картечи началось  бегство. По свидетельству декабриста Владимира Штейнгеля: «Можно было этим уже и ограничиться, но Сухозанет сделал ещё несколько выстрелов вдоль узкого Галерного переулка и поперёк Невы к Академии художеств, куда бежали более из толпы любопытных!». Толпы восставших солдат бросились на невский лёд, чтобы перебраться на Васильевский остров. Михаил Бестужев попытался на льду Невы вновь построить солдат в боевой порядок и идти в наступление на Петропавловскую крепость. Войска построились, но были обстреляны из пушек ядрами. Ядра ударялись об лёд, и он раскалывался, многие тонули.

К ночи с восстанием было покончено. На площади и улицах остались сотни трупов. На основании бумаг чиновника III Отделения М. М. Попова Н. К. Шильдер писал:

Среди погибших были и воины, оставшиеся верными правительственным войскам.

Стоит отметить, что, в отличие от своего брата, Александра I, регулярно получавшего донесения о росте духа вольномыслия в войсках и о направленных против него заговорах, Константин и Николай и не подозревали о существовании тайных армейских обществ. Они были потрясены и подавлены событиями . В своём письме к Николаю I  года Константин Павлович писал:

Великий Боже, что за события! Эта сволочь была недовольна, что имеет государем ангела, и составила заговор против него! Чего же им нужно? Это чудовищно, ужасно, покрывает всех, хотя бы и совершенно невинных, даже не помышлявших того, что произошло!

Арест и суд 

Сразу же были арестованы и отправлены в Петропавловскую крепость 371 солдат Московского полка, 277 — Гренадерского и 62 матроса Морского экипажа.
Арестованных декабристов привозили в Зимний дворец. Сам император Николай выступал в качестве следователя.

Указом  года была учреждена Комиссия для изысканий о злоумышленных обществах под председательством военного министра Александра Татищева.  года следственная комиссия представила императору Николаю I доклад, составленный Д. Н. Блудовым. Манифестом  года учреждён Верховный уголовный суд из трёх государственных сословий: Государственного совета, Сената и Синода, с присоединением к ним «нескольких особ из высших воинских и гражданских чиновников». Всего к следствию было привлечено 579 человек. Признаны виновными 287. Пятерым вынесен и приведён в исполнение смертный приговор (К. Ф. Рылеев, П. И. Пестель, П. Г. Каховский, М. П. Бестужев-Рюмин, С. И. Муравьёв-Апостол). 120 человек были сосланы на каторгу в Сибирь или на поселение.

Музеи декабристов 

 Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов
 Ялуторовский музейный комплекс
 Новоселенгинский музей декабристов (Бурятия)
 Туринский дом-музей декабристов (в доме декабриста В. П. Ивашева)
 Петровск-Забайкальский музей декабристов
 Курганский музей декабристов
 Музей «Церковь Декабристов» (город Чита)
 Музей декабристов (город Минусинск, Красноярский край)
 Дом-музей Трубецкого (Иркутск)
 Дом-музей Волконского (Иркутск)
 Музей декабристов в московской усадьбе Муравьёвых-Апостолов

Кино 
 Дело декабристов (документальный мини-сериал, 2016)
 Декабристы (1926)
 Звезда пленительного счастья (1975)
 Союз спасения (2019)
 Союз спасения. Время гнева (сериал) (2022)

См. также 

 Декабристы
 Восстание Черниговского полка
 Декабристы и церковь
 Моряки в событиях 14 декабря 1825 года
 Верховный уголовный суд по делу декабристов
 Этапирование осуждённых декабристов
 Каторжная академия
 Портретная галерея декабристов
 Погостный список М. И. Муравьёва-Апостола
 Общество памяти декабристов
 Декабристки

Примечания

Литература 

 Габаев Г. С. Солдаты — участники заговора и восстания декабристов. // Декабристы и их время, т. II — М. — Из-во «Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльно-поселенцев», 1932.
 Гордин Я. Мятеж реформаторов. 14 декабря 1825 года. — Л.: Лениздат, 1989
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор. Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 7. К., 2013. 440 с.
 Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. — М.: Мысль, 1975. — 398 с.
 Нечкина М. В. Декабристы. — М.: Наука, 1984.
 Латиш Ю. В. Декабристи в Україні. Історіографічні студії. Київ, 2014. — 237 с.
 
 Оленин А. Н. Частное письмо о происшествии 14 декабря 1825 года // Русский архив, 1869. — Вып. 4. — Стб. 731—736; 049—053.
 Свистунов П. Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах // Русский архив, 1870. — Изд. 2-е. — М., 1871. — Стб. 1633—1668. 
 Сухозанет И. О. 14 декабря 1825 года, рассказ начальника артиллерии Сухозанета / Сообщ. А. И. Сухозанет // Русская старина, 1873. — Т. 7. — № 3. — С. 361—370. 
 Фелькнер В. И. Записки генерал-лейтенанта В. И. Фелькнера. 14-е декабря 1825 года // Русская старина, 1870. — Т. 2. — Изд. 3-е. — СПб., 1875. — С. 202—230. 
 
 Mazour, А. (1937). The first Russian revolution, 1825: the Decembrist movement, its origins, development, and significance. Stanford University Press. Reissue: , .

Ссылки 
 Восстание декабристов и программные документы
 Музей декабристов
 Г. С. Габаев. Гвардия в декабрьские дни 1825 года
 Сенатская площадь со спутника
 Николай Троицкий Декабристы: Восстание // Россия в XIX веке. Курс лекций. М., 1997.
 Тайные организации декабристов
 Приговор Верховного уголовного суда и другие документы
 Decembrist exile in Irkutsk
 Decembrist exile in Siberia
 Online Museum of the Decembrist movement
 Мироненко С. В. Сто событий, которые изменили Россию. — М.: Кучково поле Музеон, 2019. — 624 с. ISBN 978-5-907174-03-0
 Восстание декабристов. Рассказы очевидцев.

Движение декабристов
Конфликты 1825 года
События 26 декабря
Восстания XIX века